Camillo Caccia Dominioni – cardinale
Carlo Caccia Dominioni – vescovo
Luigi Caccia Dominioni – architetto, designer e urbanista
Paolo Caccia Dominioni – militare, scrittore e ingegnere